Anna (voornaam), een variant op de voornaam Anna
Annette (film), een film uit 2021 geregisseerd door Leos Carax